Скартадос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скартадос, Йоргос (род. 1960) — греческий футболист, выступавший на позиции полузащитника.
 Скартадос, Фрэнк (1956—2018) — американский политик-демократ, член Ассамблеи штата Нью-Йорк.